Okręty US Navy o nazwie USS "Midway", pochodzącej w pierwszym przypadku od wyspy Midway, w pozostałych dwóch od bitwy pod Midway:

 Pierwszy "Midway" (AG-41) nosił wcześniej nazwy "Oritani" i "Tyree" zanim został wyczarterowany jako jednostka pomocnicza w 1942. W 1943 przemianowany na "Panay". Zwrócony właścicielowi w 1946.
 Drugi "Midway" (CVE-63) był lotniskowcem eskortowym, który wszedł do służby w 1943, został przemianowany na "St. Lo" i zatopiony w czasie bitwy w zatoce Leyte krótko potem.
 Trzeci "Midway" (CV-41) był lotniskowcem, który wszedł do służby krótko po zakończeniu II wojny światowej i był w służbie do 1992. Obecnie pełni rolę okrętu muzeum w San Diego.

Midway